Шу́стиков — русская фамилия.

Известные носители 
 Шустиков, Андрей Алексеевич (1859—1927) — русский этнограф.
 Шустиков, Виктор Михайлович (род. 1939) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Шустиков, Игорь Владимирович (1971—2014) — белорусский футболист.

См. также